Baleno bezeichnet:

 Baleno (Masbate), eine Stadtgemeinde in der Provinz Masbate auf den Philippinen
 Suzuki Baleno, eine Kompaktklassewagen von Suzuki